Asha Mangeshkar – cantante e attrice indiana
 Lata Mangeshkar – cantante indiana
 Usha Mangeshkar – cantante indiana